Richard Gregg peut faire référence à :

 Richard Gregg (1885–1974), philosophe social et pacifiste américain
 Richard Gregg (1883–1945), joueur irlandais de hockey sur gazon